Каммингс, Роберт (актёр)
 Роберт Каммингс Роб Зомби